Espenæs o Espenaes es un apellido noruego que puede hacer referencia a:

Carmen Elise Espenæs, cantante noruega, vocalista de la banda folk metal Midnattsol.
Liv Kristine Espenæs, cantante noruega, exvocalista de la banda de metal sinfónico Leaves' Eyes y de Theatre of Tragedy.